Борис Харчук:
 Харчук, Борис Игнатьевич (род. 1934) — Народный депутат СССР. 
 Харчук, Борис Никитович (1931—1988) — украинский советский писатель, журналист, редактор.